Rivolta di Milano – tumulto avvenuto nel 1311, parte della guerra tra Guelfi e Ghibellini
 Rivolta di Milano – tumulto avvenuto nel 1450, parte delle Guerre di Lombardia
 Cinque giornate di Milano del 1848
 Rivolta di Milano del 1853
 Moti di Milano del 1898